Arbeiter-Zeitung (allemand : « journal des ouvriers ») peut faire référence à :
 Chicagoer Arbeiter-Zeitung, quotidien des anarchistes allemands de Chicago ;
 Arbeiter-Zeitung, journal du Parti social-démocrate d'Autriche.